Wały Jagiellońskie – polski zespół muzyczny oraz kabaret działający w latach osiemdziesiątych XX wieku

Nazwy ulic:
 Wały Jagiellońskie – ulica w Bydgoszczy, centralna część trasy przelotowej
 Wały Jagiellońskie – ulica w Gdańsku
 Wały Jagiellońskie – ulica w Kaliszu
 Wały Jagiellońskie – ulica w Oleśnicy